Caballero Verde, personaje de la leyenda Sir Gawain y el Caballero Verde.
 Sir Gawain y el Caballero Verde, la leyenda.
 El caballero verde, título en España de la película The Green Knight (2021).
 El caballero verde, título en España de la película Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight (1984).